Narayan steht für:
 Narayan (Nepal), Stadt in Nepal

Narayan ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Brij Narayan (* 1952), indischer Sarod-Spieler
 Jayaprakash Narayan (1902–1979), indischer Freiheitskämpfer
 R. K. Narayan (1906–2001), indischer Romanautor
 Ramesh Narayan (* 1950), indisch-amerikanischer Astrophysiker
 Ram Narayan (* 1927), indischer Sarangi-Spieler
 Subramaniam Narayan (1934–2021), indischer Fußballtorwart
 Udit Narayan (* 1955), nepalesischer Bollywood-Playbacksänger 
 Narayan Apte (1911–1949), Hindu-Aktivist
 Narayan Hari Apte (1889–1971), indischer Schriftsteller
 Narayan Van Maele (* 1986), luxemburgischer Kameramann

Siehe auch:
 Narayana